Okręty US Navy o nazwie USS  "Texas", pochodzącej od stanu Teksas:
Pierwszy "Texas" był pierwszym amerykańskim pancernikiem, który służył w latach 1895 - 1911.
Drugi "Texas" (BB-35) był drednotem, który służył w obu wojnach światowych.
Trzeci "Texas" (DLGN/CGN-39) był nuklearnym krążownikiem typu Virginia.
Czwarty "Texas" (SSN-775) jest nuklearnym okrętem podwodnym typu Virginia, który został przyjęty do służby 9 września 2006.

Zobacz też: CSS "Texas"
Texas